Клубовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Клубовка — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Украина 
 Клубовка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Клубовка — село в Репкинском районе Черниговской области.